Chu Chin Chow est un film américain réalisé par Herbert Wilcox sorti en 1923 au cinéma
 Chu Chin Chow est un film américain réalisé par Walter Forde sorti en 1934 au cinéma